Волоф — мова із групи західноатлантичних мов;
 Волоф — народ у Західній Африці.